Флаг Белоя́рского городского округа является символом муниципального образования «Белоярский городской округ» Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 29 марта 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2212.

Флаг составлен на основании герба Белоярского городского округа, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, составленное двумя равными вертикальными полосами синего и жёлтого цветов, вдоль нижнего края которого на расстоянии 1/12 от ширины полотнища идут две полосы переменных с полотнищем цветов, имеющих габаритную ширину в 1/6 от ширины полотнища. Выше них помещено изображение венка из герба округа, выполненное жёлтым, зелёным и красным цветами».

Обоснование символики 
Композиция цветов и фигур указывает на то, что основополагающим занятием жителей и главной сферой экономики Белоярского городского округа на протяжении последних трёх столетий являлось и является сельское хозяйство.

Венок, составленный колосьями и плодами, символизирует собой развитое сельское хозяйство, а сдвоенный пояс переменных цветов — две реки (Пышма и Исеть) и два тракта, оказавших значительное влияние на развитие территории.

Примечания 

Белоярский городской округ